Eerste Conferentie van Moskou (1941)
Tweede Conferentie van Moskou (1942)
Derde Conferentie van Moskou (1943)
Vierde Conferentie van Moskou (1944)
Moskouconferentie van ministers van Buitenlandse Zaken (1945)